Гуранда Георгиевна Габуния (; 26 августа 1938, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР — 4 февраля 2019, Тбилиси, Грузия) —  советская и грузинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Грузинской ССР (1979). Народная артистка Грузинской ССР (1990).

Биография 
Окончила Театральный институт им. Шота Руставели в 1960 году. После окончания института поступила в Театр имени Шота Руставели; работала в Тбилисском театре санитарной культуры (1961—1963), Театре имени Шота Руставели (1967—1970), в Драматическом театре Рустави (1970—1975); с 1975 года в Театре имени Коте Марджанишвили.

Её творческий стиль отличали изысканная артистичность, профессионализм, сценический темперамент, острота чувств. Разные оттенки выражены героическим, драматически-романтическим, лирическим или характерным. Её роли характеризуются резкостью, пластичностью, чувством умеренности. В Театре Котэ Марджанишвили была занята в следующих ролях: Маргарита («Праздник одиночества» Вадима Коростылёва), Асмати («Что говорят люди» Реваза Табукашвили), Долли («Анна Каренина» Льва Толстого), Селия Пихем («Самгро» Бертольда Брехта) и др.
Роли в Театре Шота Руставели: Ирэн («Ураган» Серго Клдиашвили), Исмена («Антигона» Жана Ануя), в Руставском драматическом театре: Хосе («Шесть старых дев и один мужчина» Отия Иоселиани), Роксана («Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана ), Эли Черемисова («Сто лет спустя» Вадима Коростылёва).

В других ролях: Ирина («Дата Туташхия», 1978), Джульетта («Осеннее солнце», 1973), Лаура («Оромтриали», 1986), Дареджан («Сегодня темная ночь», 1983), Чорикана («Переполох в Салкинети») 1975), Русудан («Одна под небом», 1961), Лили Битсола («Тбилиси — мой дом», 1994) и другие.

Была номинирована на лучшую женскую роль в 2018 году («Провинциальная история», «Страх» и «День прощения»).

Скончалась после тяжелой болезни 4 февраля 2019 года. Похоронена в Дидубийском пантеоне.

Муж — народный артист СССР Отар Мегвинетухуцеси (1932—2013).

Фильмография 
  — Под одним небом — Расудан, молодая архитектор
  — Куклы смеются
  — Срок истекает на рассвете
  — Тёплое осеннее солнце
  — Экипаж, пассажирка в самолёте
  — День длиннее ночи, Дареджан, дочь Спиридона
  — Будулай, которого не ждут
  — Дорогая М
 2005 — Курсанты, Мариам, бабушка курсанта предыдущего выпуска
 2006 — «Темный инстинкт», Майя Тихоновна Даро, подруга Марины, её личный аккомпаниатор

Награды и звания 

 1979 — Заслуженная артистка Грузинской ССР.
 1990 — Народная артистка Грузинской ССР.
 1997 — Почётный гражданин Поти. 
 1998 — Орден Чести.
 1999 — Премия имени Коте Марджанишвили.
 2007 — Медаль Пушкина (24 декабря 2007 года, Россия) — за большой вклад в распространение, изучение русского языка и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.

Литература

Примечания

Ссылки 
Легендарной грузинской актрисе Гуранде Габуния исполнилось 80 лет

Умерла актриса фильма «Экипаж» Гуранда Габуния

Гуранда Габуния

გურანდა გაბუნია

Актёры Грузии
Почётные граждане Поти
Заслуженные артисты Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР
Похороненные в Дидубийском пантеоне